Кубок Невы 2017 (англ. Neva Cup 2017) — 9-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди женщин, являющегося частью тура ITF. Проводился с 18 по 23 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге (Россия) на крытых хардовых кортах Теннисного центра «Динамо». Призовой фонд составил 100 тысяч долларов.

Соревнования 
В турнире участвовали 32 игрока в одиночном разряде и 32 игрока (16 пар) в парном разряде.

Ссылки 
 Официальный сайт
 www.itftennis.com

Россия
Теннис
Теннис
Сентябрь 2017 года
Теннисные турниры в России
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге